MAZ-205 bezeichnet folgende Fahrzeuge des weißrussischen Herstellers Minski Awtomobilny Sawod:

 einen Lastwagen, gebaut von 1947 bis 1965, siehe MAZ-205 (Lastwagen)
 einen aktuell produzierten Bustyp, siehe MAZ-205 (Bus)